Chiesa di San Cristoforino a Lodi, in seguito denominata Santa Maria della Visitazione
 Chiesa di San Cristoforo dei Sommariva a Lodi, detta di San Cristoforino